Даниэл Роберт де Жезус (; 14 февраля 1982 — 9 апреля 2010, Павлодар, Казахстан) — бразильский футболист, нападающий.

Карьера

Начало 
Даниэл начал заниматься футболом в Сан-Паулу, оттуда он перешёл в школу «Сантоса», где занимался у тренера Марсело Фернандеса. Однако в основном составе команды Даниэл так и не дебютировал. Он перешёл в клуб «Гуарани» (Кампинас). Затем он играл за Форталезу, «Сан-Висенте» и «Баию». Позже он играл за «Оризонти», «Атлетико Алагоиньяс», за который он провёл только несколько игр из-за травмы колена, и клуб «Португеза Сантиста».

Зарубежная карьера 
Из Бразилии Даниэл уехал в Мексику, в клуб УНАМ Пумас. Он вернулся в Бразилию и оттуда, в феврале 2010 года, перешёл в казахстанский «Иртыш». Он сыграл за клуб только 1 игру, против клуба «Ордабасы». 9 апреля, на разминке перед игрой с «Кайратом», он почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Ему была оказана срочная медицинская помощь, однако она не помогла, и футболист скончался. Причиной назвали возможную аллергию на холод, непривычный игроку.

По сообщениям прессы, 11 апреля 2010 года от специалистов Павлодарского центра судебной медицины было получено официальное заключение по факту смерти спортсмена. Причиной смерти Даниэла Роберта де Жезуса послужили острая коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца.

Последнее официальное интервью спортсмена 
Павлодарская газета «Обозрение недели» 26 марта 2010 года:

Личная жизнь 
Даниэл был женат. У него остался сын.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Футболисты, скончавшиеся во время матчей и тренировок